Это список знаменосцев, которые представляли Центральноафриканскую Республику на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Центральноафриканская Республика на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:Центральноафриканская Республика